Zengő, hegy, a Mecsek legmagasabb csúcsa
Zengő, keresztnév
Zengő, szőlőfajta